

Cinema 
Playback – film del 1996 diretto da Oley Sassone
Playback – film del 2010 diretto da James Avallone
Playback – film del 2012 diretto da Michael A. Nickles

Letteratura 
Ancora una notte (Playback) – romanzo del 1958 di Raymond Chandler

Musica 
Playback – album del 1962 di Sam Lazar
Playback – album del 1967 dei The Appletree Theatre 
Playback – brano partecipante all'Eurovision Song Contest 1981
Playback – album del 1983 dei SSQ 
Playback – album del 1995 di Tom Petty and the Heartbreakers
Playback – album del 1998 dei Soerba
Playback – album del 2006 dei Phi Life Cypher
Playback – tecnica di riproduzione musicale

Altri progetti